Oron puede referirse a:

 la localidad francesa de Oron; o
 la localidad nigeriana de Oron; o
 la comuna suiza de Oron; o
 un nombre común de la planta Acer opalus.

Otros 

 Orón, página de desambiguación.